Legally Dead – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Powers Picture Plays
Legally Dead – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Pathé Frères
Legally Dead – film del 1923 diretto da William Parke